Amerikai Egyesült Államok
Addison (Alabama)
Addison (Illinois)
Addison (Kentucky)
Addison (Maine)
Addison (Michigan)
Addison (kisváros, New York)
Addison (falu, New York)
Addison (Nyugat-Virginia)
Addison (Ohio)
Addison (Pennsylvania)
Addison (Tennessee)
Addison (Texas)
Addison (Vermont)
Addison (Wisconsin)
Addison (közösség, Wisconsin)
Addison megye, Vermont
Addison Township (egyértelműsítő lap)
 Kanada
Addison (Ontario)